

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cypress – città della Contea di Orange, California
 Cypress – villaggio della Contea di Johnson, Illinois
 Cypress – comunità non incorporata della Contea di Harris, Texas